Die Premijer Liga 2022/23, die einem Sponsorenvertrag zufolge auch M:tel Premijer Liga genannt wird, ist die 23. Spielzeit der höchsten bosnisch-herzegowinischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie startete am 15. Juli 2022 und endet am 28. Mai 2023. Titelverteidiger ist der HŠK Zrinjski Mostar.

Modus 
Die zwölf Teams spielen jeweils dreimal gegeneinander. Dadurch absolviert jede Mannschaft 33 Spiele. Der Meister qualifiziert sich für die UEFA Champions League. Der Zweite, Dritte und der Pokalsieger spielen in der UEFA Europa Conference League. Die letzten beiden Teams steigen ab.

Die zwei Absteiger der letzten Saison wurden durch FK Igman Konjic und FK Sloga Doboj ersetzt.

Vereine

Tabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz (für int. Startplätze = direkter Vergleich) – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 und Tabelle soccerway.com
 Statistiken fctables.com

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022/23